

Дражовце — міська частина Нітри.
 Дражовце — село в окрузі Крупіна Банськобистрицького краю.